

Lokalizacje

Niemcy 
 Krausnick-Groß Wasserburg – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Dahme-Spreewald

Osoby 
 Helmut Krausnick – niemiecki historyk
 Michail Krausnick – niemiecki pisarz